Termin XEG ima više značenja.

 Ksiloglukan specifična endo-beta-1,4-glukanaza, enzim
 -{XEG-AM}-